Harun (profeet), een profeet in de islam
 Haroen ar-Rashid (ca. 766-809), kalief van het Arabische Rijk
 Aaron Haroon Rashid, artiestennaam Haroon (1973), een Brits-Pakistaans zanger, songwriter en filmproducent
 Haroon Rahim (1949), een Pakistaans tennisspeler
 Harun Yahya, pseudoniem van Adnan Oktar, (Ankara, 1956), een Turks publicist

Zie ook 
 Aäron (voornaam)